Украи́нцы в Исландии () — одна из этнических общин на территории Исландии, сформировавшаяся преимущественно в новейшее время, начиная с конца 90-х годов XX века. Большинство украинской диаспоры составляют иммигранты, получившие исландское гражданство, либо граждане Украины постоянно проживающие в этой стране, в связи с работой или обучением в ВУЗе.

Современное состояние украинской диаспоры и численность 
Исландия — небольшая по территории страна с относительно невысокой численностью населения, которая по состоянию на 2016 год оценивается всего в 332,529 человек. Именно поэтому даже немногочисленные иммиграционные сообщества играют значительную роль в экономической, общественной и культурной жизни этой страны.

По официальным данным переписи 2011 года численность граждан иностранных государств, постоянно проживающих в Исландии:

По итогам переписи населения в Исландии проживало 146 граждан Украины, при этом еще 229 человек указали украинское происхождение по рождению. По этим показателям украинская диаспора по состоянию на 2011 год входила в ТОП-20 крупнейших иммиграционных сообществ Исландии, без учета неофициальной статистики.

Украинские организации в Исландии 
В 2012 году в Исландии (г. Рейкьявик) было основано Общество украинцев Исландии (Félag Úkraínumanna á Íslandi; Любомира Петрук — председатель правления) выходцами из Ивано-Франковской и Полтавской областей. Общество регулярно участвует в представлении Украины на международных фестивалях (Fjölmenningardagar / Multicultural Days), проводимых в мае — июне в Рейкьявике, a также в Акранесе или Боргарнесе в октябре — ноябре. Помимо этого встречи время от времени происходят и в открытом украинской диаспорой кафе «Карпаты» в г. Коупавогюр, где исландская общественность может ознакомиться с блюдами украинской кухни.

Украинцев также можно встретить в православном приходе Святого Николая Чудотворца в Рейкьявике. В храме есть икона Св. Иова Почаевского и Новый Завет на украинском языке.

В течение 2006—2007 гг. в Рейкьявике находился греко-католический священник о. Иван Загайкевич, который с разрешения епископа Исландии, еженедельно проводил богослужения на украинском языке в часовне монашеского дома римо-католических сестер в Рейкьявике. Позднее Исландию посетил о. Евгений Жабкивский (настоятель храма УПЦ на Кировоградщине), для несения службы в православном храме Рейкьявика. При его участии в рамках благотворительности были собраны тысячи рождественских подарков (контейнер) для украинских сирот от Исландии.

Примечания

Литература 
 Куцай Ярослава. Лабораторія Ісландія. — К.: Темпора, 2019. — 296 с.

Исландия
Население Исландии